metron – miara długości w starożytnej Grecji.
 Metron (pełna nazwa: Metron Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.) – przedsiębiorstwo z siedzibą w Toruniu
 Metron – krój pisma, projektu Jiříego Rathouskiego, używany w latach 1974–1985 w metrze praskim
 Metron – postać fikcyjna, bohater komiksowy z uniwersum DC Comics